

Niemcy 
 Berlin – dzielnica Berlina
 Witzleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Liszkowo

Osoby 
 Erik von Witzleben – niemiecki dowódca
 Erwin von Witzleben – niemiecki feldmarszałek

Inne 
 Witzleben – ród

Zobacz też 
  Fort IXa Witzleben